Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Banjaragung (Balongpanggang), een plaats in het regentschap Gresik van de provincie Oost-Java
 Banjaragung (Cipocok Jaya), een plaats in het regentschap Serang van de provincie Banten
 Banjaragung (Kajoran), een plaats in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java
 Banjaragung (Bareng), een plaats in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java,
 Banjaragung (Puri), een plaats in het regentschap Mojokerto van de provincie Oost-Java